Shōbō ist der Name

 eines Zeitalters im japanischen Buddhismus, siehe Drei Zeitalter (Buddhismus).
 eines buddhistischen Mönchs in Japan (聖宝; 832–909), siehe Shōbō (Mönch).